Појам Подвис може се односити на неколико насеља:

 Подвис (Књажевац), као насеље у општини Књажевац, Србија;
 Подвис (Кичево), као насеље у општини Кичево, Северна Македонија;
 Подвис (Кривогаштани), као насеље у општини Кривогаштани код Прилепа, Северна Македонија;
 Подвис (Бургас), као насеље у Бургаској области, Бугарска;
 Подвис (Смољан), као насеље у Смољанској области, Бугарска;